Скаб Ігор Петрович — доктор фізико-математичних наук лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Скаб Мар'ян Стефанович (* 1958) — завідувач кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор наук, професор, відмінник освіти, заслужений працівник освіти України.
 Скаб Ярослава Федорівна (1916 — після 1997) — лицар Срібного та Бронзового хрестів заслуги УПА.

Примітки